Mohamed Hany Gamal Al-Demirdash (Caïro, 25 januari 1996) is een Egyptisch voetballer die doorgaans speelt als rechtsback. In oktober 2014 maakte hij zijn professionele debuut voor Al-Ahly. Hany maakte in 2016 zijn debuut in het Egyptisch voetbalelftal.

Clubcarrière 
Hany doorliep de jeugdopleiding van Al-Ahly en brak ook door bij die club. Op 18 oktober 2014 maakte de vleugelverdediger zijn debuut in het eerste elftal. Op die dag werd met 3–0 gewonnen van Ittihad El Shorta. Hany mocht van coach Juan Carlos Garrido twintig minuten voor tijd invallen voor Ahmed Abd El-Zaher. Zijn eerste doelpunt volgde op 18 juli 2017, tijdens een overwinning op El Nasr (5–0). Tijdens dit duel zette hij Al-Ahly op 3–0 na drieënveertig minuten speeltijd.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 13 oktober 2022.

Interlandcarrière 
Hany maakte zijn debuut in het Egyptisch voetbalelftal, toen dat team op 27 januari 2016 een vriendschappelijke wedstrijd met 0–1 van Jordanië verloor door een doelpunt van Ahmed Samir Saleh. De verdediger moest van bondscoach Héctor Cúper op de reservebank beginnen en mocht een kwartier voor tijd invallen voor Omar Gaber. De andere Egyptische debutant dit duel was Nour El-Sayed (ENPPI).

Bijgewerkt op 13 oktober 2022.

Erelijst

Referenties 

Egyptisch voetballer